Die Abkürzung RSVP steht für:

 die international gebräuchliche, aus dem Französischen stammende Schriftformel für répondez s'il vous plaît (deutsch bitte antworten Sie), siehe u. A. w. g.
 Rapid Serial Visual Presentation (deutsch rasche serielle visuelle Präsentation), ein Experimentenmodell in der Kognitionswissenschaft
 Resource Reservation Protocol, ein Protokoll im Internet-Protokollstapel

RSVP